Reiersdorf bezeichnet:

 Reiersdorf (Templin), Gemeindeteil des Ortsteils Gollin der Stadt Templin im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Reiersdorf (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Uckermark in Brandenburg